Nenita kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Nenita (ort i Filippinerna), Östra Visayas, Province of Northern Samar,

Grekland 

 Nénita, ort, Nordegeiska öarna, Chios, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar